Брайс Сальвадор (; 11 февраля 1976, Брандон, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 
16 декабря 1996 года Сальвадор, будучи свободным агентом, подписал контракт с «Сент-Луис Блюз».

26 февраля 2008 года «Блюз» обменяли Сальвадора в «Нью-Джерси Девилз» на Кэма Дженссена. С января 2013 года Брайс был капитаном «Нью-Джерси».

2 сентября 2015 года Сальвадор объявил о завершении карьеры из-за травмы спины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Миссури Ривер Оттерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»